Le réseau de bus de ProCars est un réseau de transports en commun par autocars circulant dans le sud de la Seine-et-Marne. Il est exploité par l'entreprise du même nom, ProCars.

Histoire

Développement du réseau

Lignes du réseau

Exploitation 
ProCars exploite entièrement le réseau de bus de ProCars qui compte 19 lignes, dont 1 à la demande (ligne 52) et 34 circuits scolaires spécifiques. Il exploite en plus un service transport à la demande dénommé Balade Proxi'bus couvrant deux zones.

Lignes 01 à 09

Lignes de 10 à 19

Lignes de 40 à 49

Lignes 50 à 59

Transport à la demande

Balade Proxi'bus en Provinois 
ProCars assure le transport à la demande sur les 40 communes de la communauté de communes du Provinois.

Ce système existe depuis 1998, mais les besoins de déplacements restent importants. Depuis 2003, il appartient à la communauté de communes du Provinois.

Le service est assuré du lundi au samedi hors jours fériés et permet de se rendre à horaires fixes ou de partir d'un des huit points d'arrêts situés à Provins depuis n'importe quel lieu des 39 autres communes ; la réservation doit se faire la veille à  au plus tard.

Balade Proxi'bus Bassée-Montois 
ProCars assure le transport à la demande sur les 19 communes de la communauté de communes du Montois.

Le service est assuré les mercredis, jeudis, vendredis et samedis et permet de se rendre à horaires fixes ou de partir d'un des points d'arrêts selon le jour (mercredi matin à Nangis et l'après-midi à Provins, jeudi matin à Donnemarie-Dontilly, vendredi matin à Bray-sur-Seine et samedi matin à Montereau-Fault-Yonne et Varennes-sur-Seine) depuis n'importe quel lieu des 18 autres communes ; la réservation doit se faire la veille à  au plus tard.

Circuits spéciaux scolaires 
Une trentaine de circuits spéciaux scolaires sont réservés aux élèves possédant une carte Scol'R.

Parc de véhicules

Dépôts

Détails du parc 

Le réseau de bus ProCars dispose d'un parc d'autocars :

Autocars interurbains

Galerie de photographies

Tarification et financement 

La tarification des lignes est identique sur tous les réseaux de bus franciliens et accessibles avec les mêmes abonnements. Un ticket t+ permet un trajet simple quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de bus et de tramway pendant une durée maximale de 1 h 30 entre la première et dernière validation. En revanche, un ticket validé dans un bus ne permet pas d'emprunter le métro ni le RER. Les lignes Orlybus et Roissybus, assurant les dessertes aéroportuaires, disposent d'une tarification spécifique mais sont accessibles avec les abonnements habituels.

Le financement du fonctionnement des lignes (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par Transdev. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques.

L’achat de ticket par SMS est possible depuis 2018, en envoyant PROCARS au 93100 (coût de 2,50€ depuis le 01/01/2023 prélevé sur les factures de téléphone). Ce ticket SMS est valable 1h sans correspondance.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autobus d'Île-de-France ;
 Île-de-France Mobilités.

Liens externes 
 Site officiel

ProCars
Transport en Seine-et-Marne